{{Кинематографист
| имя = Людмила Савельева
| оригинал имени = 
| изображение = Ludmila Savelyeva (1972).jpg
| ширина = 280px
| описание изображения = фото 3 февраля 1972 года
| имя при рождении = Людмила Михайловна Савельева
| дата рождения = 24.01.1942
| место рождения = , РСФСР, СССР
| дата смерти = 
| место смерти = 
| профессия = 
| гражданство =  → 
| годы активности = 1962 — 
| направление = 
| киностудия = 
| Награды = { style="background:transparent"
 
  
}
{ style="background:transparent"
 
}
| Подпись = 
}}
Людми́ла Миха́йловна Саве́льева (род. 24 января 1942, Ленинград, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1985).

 Биография 
Людмила Савельева родилась 24 января 1942 года в блокадном Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург), в пик голода.

В возрасте одиннадцати лет начала заниматься балетом.

В 1962 году окончила Ленинградское академическое хореографическое училище имени А. Я. Вагановой.

С 1962 года — актриса Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне — Государственный академический Мариинский театр).

С 1967 года — актриса Театра-студии киноактёра в Москве.

Дебютировала в кино в 1964 году в роли нереиды в фильме-балете «Спящая красавица» (экранизации одноимённого балета П. И. Чайковского).

Первая большая роль — Наташа Ростова в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965) — принесла актрисе всемирную славу. Во Франции девочек стали называть в честь героини романа Льва Толстого, а Япония объявила 1972 год «Годом Людмилы Савельевой».

С середины 1980-х годов снялась в небольших ролях в нескольких художественных фильмах режиссёра Сергея Соловьёва — «Чужая белая и рябой» (1986), «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Нежный возраст» (2000), «Анна Каренина» (2009).

 Семья 
 Муж (с 1967 года по ) — Александр Викторович Збруев (род. 31 марта 1938), актёр театра, кино и телевидения, один из ведущих артистов Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» (1961 — ). Народный артист РСФСР (1989).
 Дочь — Наталья Александровна Збруева (род. 20 ноября 1967). В школьном возрасте снялась в роли одноклассницы Васи Лопотухина Малаховой в советском комедийно-фантастическом телефильме «Если верить Лопотухину…» (1983) режиссёра Михаила Козакова.

 Фильмография 
 1964 — Спящая красавица — нереида 1965 — Война и мир — Наташа Ростова, графиня, дочь Ильи и Натальи Ростовых 1970 — Подсолнухи — Маша 1970 — Бег — Серафима Владимировна Корзухина, жена товарища министра торговли 1970 — Чайка — Нина Михайловна Заречная, дочь богатого помещика 1973 — Всадник без головы — Луиза Пойндекстер 1977 — Юлия Вревская — Юлия Петровна Вревская, баронесса 1981 — Шляпа — Мила 1981 — С вечера до полудня — Нина Жаркова, дочь писателя Андрея Константиновича Жаркова 1983 — Шёл четвёртый год войны — Надежда Мороз, капитан СМЕРШа , радист 1984 — Нам не дано предугадать — Ольга Николаевна Мичурина 1984 — Успех — Инна, бывшая жена Геннадия Фетисова 1986 — Чужая белая и рябой — Ксения Николаевна Старцева, актриса 1989 — Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви — мать Александры 2000 — Нежный возраст — бабушка Ивана Громова («Ночная ведьма») 2001 — Часы без стрелок — дама 2006 — Седьмое небо — Маргарита, мать Егора Шубина 2009 — Анна Каренина — княгиня Щербацкая Признание заслуг 

 Государственные награды СССР 
 1967 — орден Трудового Красного Знамени.

 Государственные награды РСФСР 
 1969 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».
 1985 — почётное звание «Народный артист РСФСР» (12 июня 1985 года).

 Государственные награды Российской Федерации 
 2012 — Благодарность Президента Российской Федерации В. В. Путина (21 августа 2012 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

 Общественные награды 
 1965 — диплом на IV Московском международном кинофестивале (ММКФ) — за исполнение роли Наташи Ростовой в сериях № 1 «Андрей Болконский» и № 2 «Наташа Ростова» в советском историческом художественном фильме «Война и мир» (1965) режиссёра Сергея Бондарчука.
 1965 — специальный приз за лучший дебют и приз зрительских симпатий на IV Московском международном кинофестивале (ММКФ) — за исполнение роли Наташи Ростовой в советском историческом художественном фильме «Война и мир» (1965) режиссёра Сергея БондарчукаСавельева Людмила Михайловна. Биография, фильмография, фотографии  // Ruskino. Дата обращения: 15 марта 2021..
 1966 — признана лучшей актрисой 1966 года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» — за исполнение роли Наташи Ростовой в советском историческом художественном фильме «Война и мир» режиссёра Сергея Бондарчука.
 1969 — в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) актриса в качестве представительницы Советского Союза получила премию «Оскар» за киноэпопею «Война и мир», признанную лучшим фильмом на иностранном языке.
 1973 — приз «Серебряный Хьюго» за мастерство актёрского ансамбля на Международном кинофестивале в Чикаго (штат Иллинойс, США) — за исполнение роли Нины Михайловны Заречной в советском драматическом художественном фильме «Чайка» (1970) режиссёра Юлия Карасика.
 1973 — приз за лучшее исполнение роли на Международном кинофестивале в Сорренто (Италия) — за исполнение ролей Наташи Ростовой в советском историческом художественном фильме «Война и мир» (1965) режиссёра Сергея Бондарчука и Маши в итало-франко-советском художественном фильме «Подсолнухи» (1970) режиссёра Витторио де Сика.
 1977 — звание «Почётный гражданин города Ловеча» (Болгария).
 1978 — гран-при за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Варне (Болгария) — за исполнение роли баронессы Юлии Петровны Вревской в советско-болгарском биографическом художественном фильме «Юлия Вревская» (1977) режиссёра Николы Корабова.
 2001 — приз имени Веры Холодной «Самая обворожительная» на XI ежегодном открытом кинофестивале имени Веры Холодной «Женщины кино» в Москве (18 марта 2001 года)Закрытие фестиваля «Женщины кино»  // InterMedia, 20 марта 2001 г. Дата обращения: 15 марта 2021..

 Примечания 

 Ссылки 
 
 
 Савельева Людмиля Михайловна. Биография. Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 Савельева Людмила Михайловна. Биография, фильмография, фотографии актрисы. // ruskino.ru. Дата обращения: 15 марта 2021.
 Энциклопедия «ТАСС». Савельева Людмила Михайловна. Биография. Информационное агентство России «ТАСС» // tass.ru. Дата обращения: 15 марта 2021.
 Биография Людмилы Савельевой. РИА «Новости» // ria.ru (24 января 2017 года). Дата обращения: 15 марта 2021.
 Наташа Ростова и другие героини Людмилы Савельевой (фотогалерея из 20 фотографий). — 24 января 2012 года исполняется 70 лет актрисе Людмиле Савельевой. 45 лет назад она сыграла Наташу Ростову в экранизации «Войны и мира» Сергея Бондарчука, и эта роль, самая яркая в её карьере, долгие годы остаётся каноническим воплощением хрупкой героини романа Толстого. РИА «Новости» // ria.ru (24 января 2012 года). Дата обращения: 15 марта 2021.
 Наталья Баринова, корреспондент «ИТАР-ТАСС»''. Актриса Людмила Савельева, знаменитая Наташа Ростова из фильма «Война и мир», отмечает своё 70-летие. Информационное агентство России «ТАСС» // tass.ru (24 января 2012 года). Дата обращения: 15 марта 2021.

Выпускники Ленинградского хореографического училища
Почётные граждане Ловеча
Людмила Михайловна
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России